L'édition 2005 du tournoi de tennis de Newport se déroule du 4 au , sur gazon. Elle appartient à la catégorie ATP International Series.

Faits marquants 
 Le tenant du titre Greg Rusedski remporte le tournoi en simple en battant en finale Vincent Spadea. Il s'agit de son  ATP en simple.
 En double, les tenants du titre Jordan Kerr et Jim Thomas s'imposent en finale face à Graydon Oliver et Travis Parrott. Il s'agit chacun de leur  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Article connexe 
 Saison 2005 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Newport
ATP 2005
Tennis aux États-Unis en 2005
Tennis en juillet 2005